Lipovača je lahko:
 Lipovača, Rakovica (Hrvaška)
 Lipovača, Vinkovci (Hrvaška)